Anoplodermatini é uma tribo de coleópteros da subfamília Anoplodermatinae, na qual compreende 19 espécies em seis gêneros; distribuídos pela Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Paraguai e Peru.

Gêneros 
 Acanthomigdolus (Bruch, 1941)
 Anoploderma (Guérin-Méneville, 1840)
 Cherrocrius (Berg, 1898)
 Migdolus (Westwood, 1863)
 Paramigdolus (Dias, 1986)
 Sypilus (Guérin-Méneville, 1840)

Anoplodermatinae
Anoplodermatini
Tribos de coleópteros